Восемьдесят вторая дивизия:
 82-я пехотная дивизия (Российская империя) России
 82-я территориальная дивизия СССР
 82-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР
 82-я стрелковая дивизия СССР
 82-я мотострелковая дивизия СССР
 82-я гвардейская стрелковая Запорожская Краснознамённая дивизия СССР
 82-я кавалерийская дивизия СССР
 82-я дивизия ПВО СССР
 82-я пехотная дивизия (вермахт) Германии
 82-я воздушно-десантная дивизия США

См. также 
 83-я дивизия